Мартина Хингис и Джейми Маррей — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Лаура Зигемунд и Мате Павич — не защищали свой титул, но Павич принимал участие в турнире (в паре с Андреей Клепач) и уступил уже на старте.

Посев 

  Мартина Хингис /  Джейми Маррей (Титул)
  Саня Мирза /  Иван Додиг (Первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Майкл Винус (Финал)
  Тимея Бабош /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Кейси Деллакква /  Раджив Рам (Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен (Первый раунд)
  Габриэла Дабровски /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)
  Луция Градецкая /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кристи Ан /  Теннис Сандгрен (Первый раунд)
  Аманда Анисимова /  Кристиан Харрисон (Первый раунд)
  Дженнифер Брэди /  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Луиза Чирико /  Брэдли Клан (Первый раунд)

<ol start="5">
  Лизель Хубер /  Дэнни Томас (Первый раунд)
  София Кенин /  Майкл Ммо (Первый раунд)
  Джейми Лёб /  Митчелл Крюгер (Первый раунд)
  Николь Мелихар /  Джексон Витроу (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые